Brusson – comune francese
Brusson – comune italiano